

Куйганський сільський округ — адміністративна одиниця, Балхаський район, Алматинська область
 Куйганський сільський округ — адміністративна одиниця, Курчумський район, Східноказахстанська область
 Куйганський сільський округ — адміністративна одиниця, Тарбагатайський район, Східноказахстанська область